La saison 1973-1974 du Championnat d'Italie de football est la soixante-douzième édition du championnat italien de première division. 

Lors de cette saison, la Juventus FC tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.

La SS Lazio, terminant en tête du classement, est sacrée championne d'Italie pour la première fois de son histoire .

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

La différence de buts départage les égalités de points. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Plusieurs sanctions sont prises à l'issue de ce championnat par l'UEFA et la FIGC.
La SS Lazio, malgré son titre de champion, ne dispute pas la Coupe des clubs champions européens 1974-1975, en raison d'une suspension d'un an par l'UEFA à la suite d'incidents concernant les supporteurs du club lors des seizièmes de finale retour de la Coupe UEFA 1973-1974 contre l'Ipswich Town Football Club.
L'UC Sampdoria se voit infliger trois points de pénalité.
L'US Foggia se voit infliger six points de pénalité pour un cas de corruption lors du match Foggia-Milan du  ( et dernière journée).
Le Hellas Vérone est déclassé à la dernière place pour un cas de corruption lors du match Vérone - Naples du  ().

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Italie de football

Lien externe 
  RSSSF

Notes et références 

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1973-1974 Serie A
Championnat Italie Football 1973-1974 Serie A
Italie
Italie